Аман може да се отнася за:

 Аман (Библия) — персонаж от Стария завет, Първият който искал повсеместно наказание с изтребление на евреите. Гибелта му се чества с Пурим;
 Аман (Кабала) – кабалистично учение за егоистичните намерения скрити в човека;
 Аман - столицата на Кралство Йордания;
 Аман (Средна земя) – фантастична земя от роман на Толкиен;
 Аман – дума от арабски в турски значеща: просещ милост, пощада, прошка;
 АМАН (Служба за военно разузнаване на Израел) — военното разузнаване на Израел, създадено в 1950 г. след ликвидирането на Иргун и Хагана.